Cette page contient les pages d'homonymie de Laurentides et Laurentide.

Laurentides peut désigner :
 Les Laurentides, une chaîne de montagnes ou de collines faisant partie du Bouclier canadien ;
 Laurentides, une région administrative du Québec ;
 Les Laurentides, une municipalité régionale de comté, au Québec ;
 Les Laurentides, une des divisions territoriales représentées au Sénat du Canada ;
 Les Laurentides, une des divisions de l'ancien Conseil législatif du Québec ;
 Laurentides, une ancienne circonscription fédérale, au Canada ;
 Laurentides, un quartier de la ville de Québec ;
 L'autoroute des Laurentides, nom d'une portion de l'autoroute 15, au Québec.

Laurentide peut désigner :
 Laurentide, une bière québécoise.

Voir aussi 
 Saint-Lin–Laurentides, une ville du Québec
 Réserve faunique des Laurentides, au Québec
 Notre-Dame-des-Laurentides, un quartier de la ville de Québec
  ou Laurentienne
 Hautes terres laurentiennes
 Laurentides—Labelle, une circonscription électorale fédérale située au Québec